Javonarxia är ett släkte av svampar. Javonarxia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Javonarxia